Általános értelemben a medence egy széles, kerek, nyitott tál, vagy tartály, amely elsősorban folyadékok megtartására szolgál. Nagyobb kivitelben fürdésre, vagy akár úszásra is használatos. Ezen kívül még a következő értelmezései lehetnek:

Földrajz, geológia 
 medence: a Föld felszínének viszonylag mélyen fekvő vagy hegységektől körülvett, nagyobb kiterjedésű része (pl. Kárpát-medence)
 vízgyűjtő medence: vízválasztókkal határolt terület, amelyről egy folyóba folynak, gyűlnek a felszíni és felszínalatti vizek
 medence: üledékgyűjtő medencében lerakódott anyagok kiterjedése (pl. kőszénmedence)
 Medence: falu Kárpátalján, az Ilosvai járásban

Anatómia 
 medence: pelvis, az emberi vázrendszer része, összeköttetést képez a törzs és az alsó végtagok között
 medencecsont: os coxae a csontos medence (pelvis) egyik csontja

Lásd még 
 A medence (La Piscine / La Piscina) francia–olasz filmdráma (1969)
 keresztelőmedence